Тарабанько — фамилия.
 Тарабанько, Ирина Вениаминовна (урождённая Авдеева; род. 1956) — советская спортсменка (плавание в ластах).
 Тарабанько, Сергей Александрович (род. 1949) — советский спортсмен-мотогонщик, семикратный чемпион мира по спидвею на льду, многократный чемпион СССР. Заслуженный мастер спорта СССР.